Відкриття́ — (наукове відкриття)
 Відкриття́ — (Відкриття поверхні речовини)
 Географічне відкриття

Фільми 

 «Відкриття» — радянський художній фільм 1973 року.
 «Відкриття» — британо-американський романтичний науково-фантастичний фільм 2017 року.